Der Venice Challenge Save Cup 2015 war ein Tennisturnier, das vom 1. bis 7. Juni 2015 in Mestre stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 105 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 101 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 101 kB)

ATP Challenger Tour 2015
Tennisturnier in Venedig